La  peut désigner :
  de chars de combat
  de chasseurs (Révolution française)
  de chasseurs à pied (et  de chasseurs alpins)
  de chasseurs des Pyrénées
  du génie
  parachutiste d'infanterie coloniale
  de parachutistes d'infanterie de marine
  de parachutistes vietnamiens
  de tirailleurs sénégalais
  de volontaires de la Gironde
  de volontaires de l'Yonne
 Bataillon de marche n° 5
 Bataillon de marche antillais n° 5